Грей (грэй) (русское обозначение: Гр, международное: Gy) — единица поглощённой дозы ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ).
Поглощённая доза равна одному грею, если в результате поглощения ионизирующего излучения вещество получило один джоуль энергии в расчёте на один килограмм массы. Через другие единицы СИ грей выражается следующим образом:
 Гр = Дж / кг = м² / с².

Единица названа в честь британского учёного Льюиса Грэя в 1975 году Генеральной конференцией по весам и мерам. В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы грей пишется со строчной буквы, а её обозначение «Гр» — с заглавной.

Ранее широко использовалась (а иногда используется и до сих пор) внесистемная единица поглощённой дозы «рад».
 1 Гр = 100 рад.

В связи с этим часто пользуются дольной единицей измерения сГр (сантигрей), равной 1 раду.

1 Гр фотонного (рентгеновского или гамма) излучения, поглощённый килограммом биологической ткани, соответствует эквивалентной дозе в 1 зиверт (или 100 бэр). В качестве образцового источника излучения принимают рентгеновское излучение с граничной энергией 180 кэВ.

Кратные и дольные единицы 
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Производные единицы СИ (Международное бюро мер и весов)

Единицы измерения дозы ионизирующего излучения
Производные единицы СИ
Радиобиология
Единицы измерения, названные в честь людей